Ґміна Рудник може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Рудник (Рациборський повіт) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві
 Ґміна Рудник (Красноставський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві